Jméno a příjmení Chris Thomas nosí více různých osob:

 Chris Thomas (producent) (* 1947) – anglický hudební producent
 Chris Thomas (kriketista) (* 1959) – anglický kriketista
 Chris Thomas King (* 1964) – americký bluesový hudebník